, footballeur allemand
 Frédéric Quiring
Homonymie de patronyme germanique